Пино Алто има више значења:

 Пино Алто (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пино Алто (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику